Crest of a Knave () — шестнадцатый студийный альбом британской рок-группы Jethro Tull, выпущенный 11 сентября 1987 года на лейбле Chrysalis Records. Альбом был записан после трехлетнего творческого перерыва группы, вызванного инфекцией горловых связок вокалиста коллектива — Иэна Андерсона. После провального релиза предыдущего диска — Under Wraps, группа вернулась к своему характерному звучанию — комбинации электрического и акустического звука. Crest of a Knave стал самым успешным диском Jethro Tull со времён работ, выпущенных в 1970-х: группу вновь начали транслировать на радио, приглашать на телевидение, кроме того, она получила широкую ротацию на стремительно набирающем популярность MTV. Лонгплей был тепло принят музыкальными критиками и имел высокие финансовые показатели, помимо этого в 1989 году он стал лауреатом «Грэмми» в номинации «Лучшее хард-рок/метал-исполнение вокальное или инструментальное». На волне успеха был организован гастрольный тур в поддержку альбома — The Not Quite the World, More the Here and There Tour.

Музыкальный стиль и тематика 
Содержание альбома затрагивает различный перечень тем, что является характерной чертой основного автора текстов группы — Иэна Андерсона. Так, «Farm on the Freeway» посвящена истории фермера, который потерял свою землю из-за закона о принудительном изъятии частной собственности в пользу государства, в связи с чем остался с одним грузовиком. «Mountain Men» касается событий Второй мировой войны и противостояния на Фолклендах: сражению при Эль-Аламейне и военному конфликту Великобритании и Аргентины, соответственно. Андерсон провёл исторические параллели, которые могли бы чувствовать женщины, оставшиеся без мужей.

Мелодии альбома в большей степени опирались на звук электрогитары Мартина Барра, что было характерно для музыки коллектива в 1970-х. Стиль пластинки сравнивали с творчеством Dire Straits, отчасти потому, что у Андерсона больше не было былого вокального диапазона, из-за недавней операции на горле. Впоследствии Андерсон так отзывался о стиле Crest of a Knave:

Отзывы критиков 

Альбом был хорошо принят прессой, получив преимущественно положительные отзывы. Обозреватель портала AllMusic Брюс Эдер назвал Crest of a Knave лучшей работой группы со времён Heavy Horses, заявив: «По правде говоря, это не плохой альбом, первый же трек можно охарактеризовать как хард-рок — одну из центральных ролей здесь играет электрогитара Мартина Барра, которая присутствует почти во всех следующих песнях пластинки. „Jump Start“ и „Raising Steam“ также звучат в хард-рок-ключе — вам точно не придёт в голову упрекнуть эту запись в излишней лёгкости, особняком стоит акустическая „The Waking Edge“, наряду с „Budapest“ и „Said She Was a Dancer“ — двумя треками посвященными любовным похождениям Андерсона на гастролях. В свою очередь, антивоенная „Mountain Men“ — это классический, для группы, стилизованный электрофолк, с довольно громкими электрогитарами в конце песни».

В свою очередь, у рецензента журнала Sounds остались двойственные впечатления от альбома. Он признал качество продюсирования и даже назвал первые два трека, «Steel Monkey» и «Farm at the Freeway», «оглушающими». Отметив следующее : «Сделав хитрый ход, Иэн Андерсон изучил набирающий популярность жанр хэви-метала и адаптировал его звучание под свои музыкальные цели — результаты впечатляют, если не сказать больше». Тем не менее, автор посетовал на бросающуюся в глаза схожесть материала с музыкой Марка Нопфлера: «Но пытаясь угнаться за актуальностью, волосатый рок-гуру стал жертвой не только влияния современной, более вдохновляющей, поп-музыки, но и своих собственных отвратительных просчётов: тень Марка Нопфлера пронизывает оставшуюся часть пластинки […] Позорная и вымученная —  спёкшаяся запись. Очень жаль, на полном серьезе».

Альбом был коммерчески успешен и был продан неплохим тиражом. Так, он получил «золотой» сертификат а Соединённых Штатах, где поднялся до 32-го места в чарте Billboard 200. Он также получил «золотой» статус в Великобритании, где отметился на 19-й строчке местного хит-парада. Помимо этого, он занял 10-е и 7-е места в чартах Германии и Швейцарии соответственно, а также получил «золото» в Канаде.

В массовой культуре

Альбом стал лауреатом премии «Грэмми» в 1989 году.  Результат, считающийся «дискредитацией» Академии, стал предметом множества дискуссий. В ответ на критику в адрес Jethro Tull, звукозаписывающий лейбл коллектива опубликовал в журнале Billboard постер с изображением флейты (одного из символов группы), лежащей посреди груды железных арматур и подписью: «Флейта — тяжёлый, металлический инструмент!». В 1990 году записи жанров хард-рок и хэви-метал были разделены на отдельные категории: «Лучшее исполнение в стиле хард-рок» и «Лучшее метал-исполнение», соответственно.

Победа группы Jethro Tull фигурирует в качестве одного из самых критикуемых эпизодов деятельности голосующего комитета «Грэмми», в частности редакция журнала Entertainment Weekly посчитала его самым большим провалом в истории мероприятия.

Редакция журнала Rolling Stone присудила скандалу с Crest of a Knave 18-е место в своём рейтинге «Самые интересные моменты в истории „Грэмми“».

Список композиций

Виниловое издание

Компакт-диск 

 Первоначально был выпущен на бокс-сете 20 Years of Jethro Tull.

Участники записи 
Jethro Tull
 Иэн Андерсон — вокал, флейта, акустическая гитара, электрогитара, перкуссия, клавишные, программирование драм-машины на треках 1, 5 и 9
 Мартин Барр — электрогитара, акустическая гитара
 Дэйв Пегг — бас-гитара, акустический бас на треке 4

Дополнительные музыканты
 Доун Перри — ударные на треках 2 & 7
 Джерри Конуэй — ударные на треках 3, 4, 6 и 8
 Рик Сандерс — скрипка на треке 6

Технический персонал
 Робин Блэк — звукоинженер
 Эндрю Джеймисон — обложка, каллиграфия
 Тим Мэтйер — звукоинженер
 Джон Паш — художественное оформление
 Стивен Тайлер — звукоинженер, микширование

Примечания
Комментарии

Источники

Ссылки
 
 

Альбомы Jethro Tull
Альбомы Chrysalis Records